Comin ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Comín (* 1971), spanischer Politikwissenschaftler, Autor und Politiker, MdEP im Europaparlament
 Domenico Comin (1874–1963), italienischer Missionar und römisch-katholischer Bischof
 Jacopo Comin (1901–1973), italienischer Filmproduzent und Journalist

Siehe auch:
 Comins